Регімент – 1) назва круглої дерев'яної палички завдовжки близько 40 см, яка за доби пізнього середньовіччя в деяких європейських країнах була символом верховного військового командування. Традиція використання такого Р. пов'язана, очевидно, із символічними атрибутами влади давньоримських консулів;

2) у Речі Посполитій – назва затяжного (найманого) війська з іноземців, побудованого на організаційних засадах західноєвропейських армій (в яких основним тактичним підрозділом у піхоті та кавалерії був Р.). Наприкінці 16 ст. великий підрозділ затяжного війська почали називати "регіментом" (від назви, яку мав його командувач);

У Речі Посполитій регіменти (спеціальний клейнод) мали полковники іноземних підрозділів. 
Зазвичай регімент був незвично яскравим, що допомагало у візуальному спілкуванні командуючого з частинами на полі бою.

3) Клейнод, яким позначалася гетьманська влада в Козацькій державі та в Речі Посполитій (Польща, Литва, Україна, Білорусь).

Джерела та література 
 Сас П.М.  Регімент //  
 Wimmer J. Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa, 1965
 Żygulski Z.J. Broń w dawnej Polsce na tłe uzbrojenia Europu i Bliskiego Wshodu. Warszawa, 1975.

Козацька доба України
Регалії
Українські клейноди